

Carriera
Dal 2006 al 2007 gioca in Italia per il Pergocrema e Sestese. Nel dicembre del 2007 si trasferisce in Svizzera prima al Wil e poi nella massima serie con il Lucerna.

Nell'estate 2009 fa ritorno in Italia alla Sambonifacese per poi passare, il 1º febbraio 2010, al .

Sempre nel 2010 viene ingaggiato dal Renate, nonostante alcuni problemi burocratici che gli hanno impedito di scendere in campo nella prima parte del campionato. In seguito milita nuovamente in Serie D con Civitanovese e Gozzano ed in Eccellenza con lo Sporting Bellinzago, con cui nella stagione 2013-2014 ottiene una promozione in Serie D.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 4 novembre 2019.

Palmarès

Club

Competizioni giovanili

Inter: 2005-2006

Note

Collegamenti esterni